East Branch Rock Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 East Branch Rock Creek (Kalifornien), Plumas County, Kalifornien
 East Branch Rock Creek (Kansas), Wabaunsee County, Kansas
 East Branch Rock Creek (Ohio), Seneca County, Ohio